Giovanni Roma, ciclista italiano
Giovanni Roma, giocatore di calcio a 5 italiano